Tusly (ukrainisch ; russisch Тузлы) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Beresanka, siehe Tusly (Beresanka)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Bilhorod-Dnistrowskyj, siehe Tusly (Bilhorod-Dnistrowskyj)